Augustenborg kan syfta på:

 Augustenborg, Danmark – en ort i Sønderborgs, Syddanmark, Danmark
 Augustenborg kommun
 Augustenborg, Malmö – ett bostadsområde i Malmö, Sverige
 Augustenburg – en furstliga släkten